Macedónia
 Észak-Macedónia, Balkán-félszigeti, tengerparttal nem rendelkező állam
 Macedónia, falu Romániában, Temes megyében
Macedonia
 Macedonia, a Római Birodalom tartománya
 Macedonia néven több város az Egyesült Államokban
Lásd még
 Makedónia (egyértelműsítő lap)